Hui-ch’eng-chen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huicheng (häradshuvudort i Kina), Guangdong, 
 Xinhui (ort i Kina), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar